

Astronomia 
 5771 Somerville – asteroide della fascia principale
 Cratere Somerville – cratere lunare

Geografia 
 Australia
 Somerville – Victoria
 Canada 
 Somerville – Nuovo Brunswick
 Stati Uniti d'America
 Somerville – Alabama
 Somerville – Indiana
 Somerville – Maine
 Somerville – Massachusetts
 Somerville – New Jersey
 Somerville – Ohio
 Somerville – Tennessee
 Somerville – Texas

Persone 
 Amanda Somerville – mezzosoprano statunitense
 Bonnie Somerville – attrice e cantante statunitense
 Geraldine Somerville – attrice irlandese
 James Somerville – ammiraglio britannico 
 Jimmy Somerville – cantante britannico
 Margaret Somerville – ex schermitrice britannica
 Mary Somerville – matematica scozzese
 Tim Somerville – giocatore di curling statunitense

Altro 
 Somerville College – uno dei college dell'Università di Oxford.